Kétbejáratú-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kétbejáratú-barlang, Csobánkán található barlang.
 Kétbejáratú-barlang, Óbarokon található barlang.
 Kétbejáratú-barlang, Piliscséven található barlang.
 Kétbejáratú-barlang, a Gépgyár-barlang másik neve.
 Kétbejáratú-barlang, a Gerinc-barlang másik neve.